Katibasia est un genre de poissons téléostéens de la famille des Gastromyzontidae et de l'ordre des Cypriniformes. Le genre Katibasia est mono-typique, c'est-à-dire qu'il n'est composé que d'une seule espèce, Katibasia insidiosa.

Liste des espèces 
Selon :

 Katibasia insidiosa Kottelat, 2004

Notes et références

Références taxinomiques 

 
 
 
 
 
 
 

Gastromyzontidae
Cypriniformes (nom scientifique)